L’Intel DX4 est un microprocesseur i486 avec un multiplicateur de fréquence x 3 et un cache L1 de 16 ko.  

Intel l'a nommé DX4 (plutôt que DX3) à la suite d'un litige avec AMD sur des marques déposées, mais les équipementiers ont continué à utiliser la convention de dénomination i486.

Intel a commencé la production de l'Intel DX4 en  avec deux fréquences d'horloge : Une version 75 MHz (multiplicateur 3 × 25 MHz), et une version 100 MHz (généralement 3 × 33,3 MHz, mais parfois aussi 2 × 50 MHz). 

Une version de l'Intel DX4 avec antémémoire à écriture différée a été publiée en . 

Les versions d'écriture originale de la puce sont marquées d'un "& E" en relief par laser, tandis que les versions à écriture différée sont marqués & EW. 

i486 OverDrive éditions de l'Intel DX4 avait des multiplicateurs bloqués, et ne peut donc fonctionner à 3 × la vitesse d'horloge externe. Le modèle 100 MHz du processeur avait un indice iCOMP de 435, tandis que le processeur 75 MHz avait une note de 319. 

L'Intel DX4 était un produit OEM seulement, mais le DX4 Overdrive pouvait être acheté dans un magasin de vente au détail.

Le microprocesseur Intel DX4 est la plupart du temps compatible avec le 80486, mais nécessite une alimentation inférieure de 3,3 V. 

Les processeurs normaux 80486 et DX2 utilisent une alimentation 5 V ; brancher un DX4 dans un socket non modifié le détruira. Les cartes mères qui ne supportent pas les processeurs 3,3 V peuvent parfois les utiliser en utilisant un régulateur de tension (VRM) qui s'adapte entre le socket et le processeur.

Spécifications

Notes et références 

80486DX4